A 2004-es Race of Champions december 6-án került megrendezésre a Stade de Franceban, Párizs északi külvárosában Saint-Denisben. Eltérően a korábbi eseményekhez képest, melyek murvás pályán voltak megrendezve Gran Canariában, a Stade de France stadionban már aszfaltos pályán versenyeztek.

Az egyéni versenyt a finn Heikki Kovalainen nyerte, míg a nemzetek tornáját a Jean Alesi és Sebastian Loeb által alkotott francia csapat. Volt még egy külön világbajnoki verseny, a 2004-es Formula–1 világbajnok Michael Schumacher és a 2004-es rali-világbajnok Sebastian Loeb között, amelyet Schumacher nyerte meg.

Résztvevők 

* - Casey Mears az utolsó pillanatban váltotta Jeff Gordont, aki influenzás megbetegedéssel kórházba került és nem tudott részt venni az eseményen.

Bajnokok versenye

Pálya versenyzők

Rali versenyzők

Döntő

Nemzetek tornája

Források

Külső hivatkozások 
A RoC hivatalos oldala

R